Антим Върбанов може да се отнася за:

 Антим Върбанов, български духовник, архиерейски наместник в Кукуш;
 Антим Търновски (1854 – 1914), със светско име Върбанов, български духовник, търновски митрополит;
 Антим Върбанов (р. 1983), български духовник, протосингел на Видинската митрополия.